Ла́на Вэй (; 6 апреля 1984, Саскатун, Саскачеван, Канада) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : серебро ().
 Кубок Канады по кёрлингу: золото (2008).
  (в составе команды Северной Америки): серебро (2008)

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)(см. также )

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт команды Стефани Лоутон

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу